Ciuceanu:
 Ion Ciuceanu (1853, Rășinari  1891), medicinist, voluntar în Războiul pentru Independență
 Nicolae Ciuceanu (1856, Rășinari  1937), voluntar în Războiul pentru Independență
 Radu Ciuceanu (* 1928, Arad)

Vezi și 
 Comuna Ciucea (), o comună în județul Cluj
 Ciucea (), un sat în vestul județului Cluj

Nume de familie românești